Fredrik Croneborg (* 6. November 1980 in Sundbornsbyn) ist ein ehemaliger schwedischer Triathlet und Ironman-Sieger (2016).

Werdegang 
Fredrik Croneborg hat an der Högskolan i Gävle studiert. Bevor er mit Triathlon anfing, war Croneborg im Golfsport und Langstreckenlauf aktiv. Im Juli 2000 belegte er in den Niederlanden den 25. Rang bei der Junioren-Europameisterschaft Triathlon.

2010 konnte er in Immenstadt den 15. Rang bei der Weltmeisterschaft auf der Langdistanz erreichen. 2012 gewann er im Radsport in Thailand die Tour of Egat Kanchanaburi.

Sieger Challenge Atlantic City 
Im Juni 2014 gewann er auf der Triathlon-Langdistanz die Challenge Atlantic City. Seit Anfang des Jahres 2015 startete er für das neu gegründete Bahrain Elite Endurance Triathlon Team, welches von Chris McCormack geleitet wurde.

Sieger Ironman 2016 
In Indonesien gewann der damals 35-Jährige im August 2016 den Ironman 70.3 Bintan und im November konnte er beim Ironman Malaysia sein erstes Ironman-Rennen gewinnen. Seit 2018 tritt Croneborg nicht mehr international in Erscheinung.

Fredrik Croneborg ist liiert mit der deutschen Triathletin Katja Rabe (* 1978) und lebt im schwedischen Dalarnas län.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
 Triathlon Langdistanz
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks 

 
 Ergebnisse von Fredrik Croneborg

Einzelnachweise 

Triathlet (Schweden)
Duathlet (Schweden)
Schwede
Geboren 1980
Mann